

Persone
 Amati - famiglia cremonese di liutai
 Aldo Amati (1944) – politico italiano
 Andrea Amati (1505/1510-1577/1580) – liutaio italiano, padre di Antonio e Girolamo e capostipite della dinastia di liutai
 Andrea Amati – compositore e paroliere italiano
 Amato Amati (1831-1904) – geografo, storico e politico italiano
 Antonio Amati (1555?–1640) – liutaio italiano, figlio di Andrea
 Basilio Amati (1780-1830) – scrittore italiano
 Carlo Amati (1776-1852) – architetto e docente italiano
 Claudio Amati (1960) – ex fondista di corsa in montagna italiano
 Edmondo Amati (1920-2002) – produttore cinematografico italiano
 Federico Pedini Amati (1976) – politico sammarinese
 Giorgio Amati (1920-1977)  – ingegnere italiano
 Girolamo Amati (1561-1630) – liutaio italiano, fratello di Antonio e padre di Nicola
 Girolamo Amati (1768-1834) – grecista e scrittore della Vaticana
 Giovanna Amati (1962) – pilota automobilistica italiana
 Giovanni Amati (1905-1980) – produttore cinematografico e imprenditore italiano
 Giuseppe Amati (1617-1688) – religioso italiano, Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali
 Lorenzo Amati (1880-1963) – pallonista italiano
 Lorenzo Amati (1893-1971) – politico italiano
 Maurizio Amati (1944) – produttore cinematografico italiano
 Nicola Amati (1596-1684) – liutaio italiano, figlio di Girolamo
 Pasquale Amati (1726-1796) – storiografo italiano
 Silvana Amati (1947) – politica italiana

Altro
 19183 Amati – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Amato (cognome)

Altri progetti